I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2000 (VII edizione) si sono tenuti a Nizza, Francia in data 18 giugno 2000.

Tra gli uomini ha vinto per la seconda volta consecutiva il danese Peter Sandvang, mentre la gara femminile è andata alla francese Isabelle Mouthon-Michellys che ha vinto così per la seconda volta la rassegna iridata femminile.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2000
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2000
Triathlon ai Giochi olimpici
Sydney 2000
Gara maschile
Gara femminile

Campionati mondiali di triathlon long distance
Competizioni sportive a Nizza
Triathlon nel 2000